

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Contea di Scotts Bluff – contea dello Stato del Nebraska
 Scotts Hill – comune nel Tennessee
 Scotts Mills – città nella Contea di Marion, Oregon
 Scotts Valley – città nella Contea di Santa Cruz, California

Musica 
 The Scotts – singolo del duo musicale statunitense formato da Travis Scott e Kid Cudi

Altro 
 Scotts Shipbuilding and Engineering Company – cantieri navali storici con sede a Greenock, in Scozia